Der SV 08 Auerbach e. V. ist ein Sportverein aus der Stadt Auerbach in der Oberpfalz. Er entstand 2008 durch die Verschmelzung des SV Rot-Weiß Welluck mit dem ASV Auerbach. Der Vereinszweck ist die Förderung des Sports. Der Verein bietet die Sportarten Basketball, Fußball, Gymnastik, Handball, Kinderturnen, Laufen, Nordic Walking und Schwimmen an.

Handball 
Überregional bekannt wurde der Verein durch seine Handballabteilung, deren erste Männermannschaft ab 2009 in der Handball-Bayernliga spielte und 2012 als ungeschlagener Meister in die 3. Liga aufstieg, aus der sie nach zwei Spielzeiten als Tabellenvorletzter wieder abstieg. Als Meister der Handball-Bayernliga 2015 und Bayerischer Pokalsieger kehrte man umgehend wieder in die 3. Liga zurück. Am 12. April 2016 gab das Management und die Spartenleitung bekannt, dass für die Saison 2016/17 keine Meldung zur Teilnahme an der 3. Liga beim DHB erfolgt. Somit startete man ab der Saison 2016/17 in der Landesliga Staffel Nord und erreichte den 10. Tabellenplatz, welcher zum Klassenerhalt reichte. Seit 2019/20 spielt der SV 08 in der Bezirksoberliga. Am Spielbetrieb nehmen zwei Männermannschaften,  ein Damenteam und dreizehn Nachwuchsmannschaften teil.

Saisonbilanzen ab 2010 

Stand 8. März 2023

SG Auerbach/Pegnitz 
Erfolge ASV Pegnitz
 Aufstieg in die Bayernliga 1981 (3. Liga)
 Nordbayerischer Meister 1981 (4. Liga)
 Nordbayerischer Vizemeister 1980 (4. Liga)
 Aufstieg in die Nordbayerische Verbandsliga  (4. Liga)

Nachwuchs 
Im Jugendbereich wurde mit dem ASV Pegnitz eine Spielgemeinschaft, die SG Auerbach-Pegnitz, gegründet, in der männliche und weibliche Mannschaften von der A- bis zur D-Jugend spielen.

Weblinks 

 Website des Gesamtvereins

Einzelnachweise 

Auerbach, sv 08
Auerbach, sv 08
Auerbach in der Oberpfalz
Gegründet 2008